Фрэ́нсис Ло́уренс () — американский кинорежиссёр и клипмейкер.

Биография и карьера 
Родился в Вене, Австрия. Его отец был преподавателем физики в Калифорнийском университете, мать работала в пиар-агентстве. Живёт в Лос-Анджелесе с трёх лет. Работал ассистентом над фильмом «Врубай на полную катушку» перед тем как получить диплом бакалавра в киношколе университета Loyola Marymount. Он устроился работать ассистентом режиссёра фильма Marching Out of Time. Лоуренс объединился с одноклассником Майком Розеном для съёмки музыкальных клипов.

Фильмография 
 Константин: Повелитель тьмы (2005)
 Я — легенда (2007)
 Воды слонам! (2011)
 Контакт (2012) (телесериал)
 Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)
 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 (2014)
 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 (2015)
 Красный воробей (2018)
 Страна снов  (2022)
  Баллада о змеях и певчих птицах (2023)

Клипы

Примечания

Ссылки 

Режиссёры видеоклипов США
Телережиссёры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт